Verdini ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Verdini (* 1951), italienischer Ökonom und Politiker
 Luis Verdini (* 1995), brasilianischer Fußballspieler